Schwarcz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schwarcz (* 1952), österreichischer Historiker
 Ernst Schwarcz (1923–2008), österreichischer Pazifist
 Eva Schwarcz (geboren als Eva Baruch; 1919–1966), deutsche Theater- und Filmschauspielerin sowie Dramaturgin und Regisseurin
 Lilia Moritz Schwarcz (* 1957), brasilianische Humanwissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Verlegerin